Левая:

Реки в России
 Левая (приток Еловки) — на полуострове Камчатка.
 Левая (приток Правой Воровской) — на полуострове Камчатка.
 Левая (приток Большой) — в Якутии
 Левая (приток Алчана) — в Приморском крае
 Левая (приток Нестерихи) — в Бурятии
 Левая (река, впадает в Катар) — в Хабаровском крае

Другое
 Левая — либеральная и прогрессистская политическая партия, существовавшая в Итальянском королевстве.
 Левая — левая социалистическая партия в Германии.

См. также 
 Левая партия